Dębowa Góra peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Basse-Silésie
 Dębowa Góra, un village 
de la voïvodie de Łódź
 Dębowa Góra, un village du powiat de Kutno 
 Dębowa Góra, un village du powiat de Piotrków  
 Dębowa Góra, un village du powiat de Skierniewice 
de la voïvodie de Poméranie
 Dębowa Góra, un village
de la voïvodie de Silésie
 Dębowa Góra, un village 
de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dębowa Góra, un village